«Tears Are Falling» — песня группы Kiss, седьмой трек их студийного альбома 1985 года Asylum. Также песня была издана отдельным синглом. (Это был первый и единственный сингл с этого альбома.).

«Энциклопедия KISS» называет «Tears Are Falling» «безусловно лучшей и самой запоминающейся песней на альбоме Asylum» ().

В США песня достигла 51 места в «Горячей сотне» журнала «Билборд» (Billboard Hot 100), но автор «Энциклопедии KISS» Бретт Вайсс считает, что песня заслуживала того, чтобы быть в первой десятке.

История создания 
Стихи этой песни написал Пол Стэнли.

Видеоклип 
«Энциклопедия KISS» называет видеоклип к этой песне просто «великолепным» (great).

Автор книги «Энциклопедия KISS» Бретт Вайсс пишет:

Он также выделяет в видео такие моменты, как:
1. слеза, разбивающая чашку с чаем;
2.  слёзы, падающие на женскую голую грудь
и Пола Стэнли, танцующего и поющего, будто какая-нибудь легендарная звезда хейр-метала.

Примечания

Ссылки 
 

Песни Kiss
Песни 1985 года
Синглы 1985 года
Синглы Mercury Records